Коробкина: женская форма русской фамилии Коробкин и топоним.

 Известные носительницы 
 Коробкина, Дарья Александровна (1887 или 1888 — 1914) — русская участница Первой мировой войны, как сестра милосердия сербской армии.
 Коробкина, Елена Сергеевна (род. 1990) — российская легкоатлетка.
 Коробкина, Ольга Игоревна (род. 1989) — российская скелетонистка, выступающая за сборную России

Населённые пункты 
 Коробкина — деревня в Брасовском районе Брянской области.